Freddy García  – calciatore e giocatore di calcio a 5 guatemalteco
Freddy García  – giocatore di baseball venezuelano
John Freddy García  – ciclista colombiano